Keene může být:

 Keene (New Hampshire) – americké město v okrese Cheshire ve státě New Hampshire

příjmení
 Alfred John Keene (1864–1930) – anglický malíř
 Donald Keene (1922–2019) – americký vysokoškolský pedagog, překladatel a japanolog
 Richard Keene (1825–1894) – anglický fotograf